Havana peut désigner plusieurs choses :

Toponyme 

 Havana, ville située dans l'État de l'Arkansas ;
 Havana, ville située dans l'État du Dakota du Nord ;
 Havana, ville située dans l'État de Floride ;
 Havana, ville située dans l'État de l'Illinois ;
 Havana, ville située au Kansas ;
 Havana, census-designated place située au Texas ;
 .

Cinéma 
 Havana, film américain réalisé par Sydney Pollack sorti en 1990.

Musique 
Havana est le troisième album de Dany Brillant, sorti en 1996 ;
Havana, chanson interprétée par Camila Cabello, avec la participation de Young Thug, sortie en 2017.

Astronomie 
 (11095) Havana, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis